Kalder længsel er det 18. studiealbum af den danske sangerinde og sangskriver Anne Linnet, der udkom den 12. oktober 2012 via Sony Music og Columbia Records.

Spor

Referencer 

Anne Linnet-album
Album fra 2015